muziek
 Secret Garden (album), een muziekalbum uit 2014 van de Braziliaanse band Angra
 Secret Garden (band), een Iers-Noorse groep
 Secret Garden (Bruce Springsteen), een single uit 1985 van de Amerikaanse zanger Bruce Springsteen
 Secret Garden (T'Pau), een single uit 1988 van de Britse band T'Pau

plaats
 Secret Garden (China), een skioord in China en beoogde locatie voor het freestyleskiën en snowboarden tijdens de Olympische Winterspelen van 2022

Zie ook
 The Secret Garden (doorverwijspagina)